renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Allemagne

Australie

Canada

Espagne

France 
 24e bataillon de chars de combat
 24e bataillon de chasseurs alpins
 24e bataillon de dragons à pied
 24e bataillon du génie (France)
 24e bataillon d'infanterie (France)
 24e bataillon d'infanterie de marine
 24e bataillon de sapeurs mécaniciens
 24e bataillon de tirailleurs sénégalais
 24e bataillon vietnamien

Nouvelle-Zélande

Ukraine 
 24e bataillon d'assaut Aidar (ex-24e bataillon de défense territoriale Aidar)